James Ferguson puede referirse a:

 James Ferguson (astrónomo), un astrónomo e ingeniero estadounidense.
 James Ferguson (antropólogo), un antropólogo estadounidense.

Véase también 
Ferguson